«Три маленьких лесовика» () — сказка братьев Гримм, о доброй падчерице, которая благодаря милости волшебных лесных человечков, и, вопреки злобе мачехи, стала королевой. В сборнике сказок братьев Гримм имеет номер 13, по системе классификации сказочных сюжетов Aарне-Томпсона, сказка имеет номер 403 «Подменённая невеста».

Сюжет 
Вдова убеждает вдовца жениться на себе, обещая заботиться о его дочери больше, чем о родной. Но вдовец сначала хочет узнать высшую волю о своём повторном браке, и получает положительное знамение. Однако мачеха вскоре возненавидела свою падчерицу, надела на ту бумажную одежду, и зимой, в лютый мороз, отправила в лес за земляникой. В лесу девочка повстречала домик с тремя маленькими лесными человечками. Благовоспитанно поделившись с ними куском своего хлеба, она, по указанию человечков, метёт снег за домиком, где находит множество спелой земляники. Набрав полную корзиночку и пожав руки человечкам, девочка радостно возвращается домой. За славный характер волшебная троица дарует ей красоту, умножающуюся изо дня в день; золотые монеты, падающие изо рта, и счастливую судьбу — сочетаться браком с королём. Когда девочка возвращается домой, то, увидев падающие золотые монеты, её завистливая сводная сестра тоже хочет поискать зимой земляники. Но, за свой негодный характер, не получает от человечков ничего хорошего, напротив: умножающуюся безобразность, жаб, падающих изо рта, и злую судьбу — позорную смерть в будущем.

Однажды, когда добрая девушка по приказу мачехи полоскала в ледяной проруби пряжу, мимо проезжал король, который забрал девушку и затем сочетался с ней браком. Через год у королевы родился сын. Узнав об этом, завистливые мачеха и сестра наносят визит в королевский замок и, оставшись наедине со спящей королевой, выбрасывают её в реку через окно. На место королевы в постель ложится её сводная сестра, притворяясь занемогшей. Той ночью поварёнок видит, как уточка приплывает в замок по водосточной канаве, зовёт короля, но не получив ответа, оборачивается их королевой и кормит своего младенца. На третью ночь уточка просит поварёнка позвать короля, по её просьбе король трижды проводит своим мечом над видением, стоящим на пороге, и жена встаёт перед ним прежней, в телесном облике. Обрадованный король до поры укрывает её в тайной комнате.

Когда настаёт день крестин младенца, и совершается обряд, король задаёт вопрос, какую кару избрать тому, кто топит спящего человека. В ответ мачеха говорит: «Такого злодея лучше всего было бы посадить в бочку, усаженную внутри гвоздями, и ту бочку скатить с горы в воду». По приказанию короля, таким образом и был совершён суд над злой старухой и её дочкой.

Источники и анализ сюжета 
В первом издании сказок 1812 года в сюжете (записанном от Доротеи Вильд) описываются эпизоды со знамением, земляника зимой, и превращение утопленницы в утку. Остальное было добавлено в 1819 году со слов Доротеи Фиман (за исключением жаб изо рта, добавленных Амалией Хассенпфлюг). Маленькие лесовики () в немецком фольклоре — это человечки, живущие в пещерах, которые крадут детей.

Сказка содержит много мотивов, общих для европейских сказок: сверхъестественные друзья в беде и их подарки, счастливая женитьба в качестве награды, жабы, как символ грешника, наказание по своему усмотрению. Однако прямые литературные прототипы сказки, согласно немецкому литературоведу Ханс-Йоргу Утеру (Hans-Jörg Uther), не прослеживаются.

С этой сказкой очень сходна другая сказка братьев Гримм — Белая и чёрная невесты, а зов уточки напоминает аналогичный из сказки Братец и сестрица. Существует также тесная связь со сказками Гусятница, Госпожа Метелица и Старец в лесу, а также сказочными сюжетами Джамбаттисты Базиле в Пентамероне (Три феи, III, 10; Месяц V, 2; Три лимона V, 9).

Интерпретации 
Ложная жена и мачеха — это глубинно-психологические теневые силы, которые вытесняют самостоятельность. Вера первоначальному лживому обещанию мачехи заботиться о будущей падчерице, согласно интерпретации Хедвига фон Бейта (Hedwig von Beit), происходит из-за изначальной слабости личности перед лицом мирских обещаний, с другой стороны, из-за предчувствия судьбы, желанной и трагической.

Обращение уточки к мальчику-поварёнку: «Король, что с тобою?» намекает на неотчетливое тождество мальчика с королём, который, в свою очередь, соответствует как архетип-анимус её отцу, который до и после своего бракосочетания также повёл себя нерешительно.

См. также 

 Сказки братьев Гримм

Ссылки 
  Grimm, Brüder. Kinder- und Hausmärchen. Vollständige Ausgabe. Mit 184 Illustrationen zeitgenössischer Künstler und einem Nachwort von Heinz Rölleke. S. 107—112. Düsseldorf und Zürich, 19. Auflage 1999. (Artemis & Winkler Verlag; Patmos Verlag; ISBN 3-538-06943-3)
  Grimm, Brüder. Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm. Mit einem Anhang sämtlicher, nicht in allen Auflagen veröffentlichter Märchen und Herkunftsnachweisen herausgegeben von Heinz Rölleke. Band 3: Originalanmerkungen, Herkunftsnachweise, Nachwort. S. 34-35, 447. Durchgesehene und bibliographisch ergänzte Ausgabe, Stuttgart 1994. (Reclam-Verlag; ISBN 3-15-003193-1)
 Uther, Hans-Jörg: Handbuch zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Berlin 2008. S. 29-31. (de Gruyter; ISBN 978-3-11-019441-8)
  von Beit, Hedwig: Symbolik des Märchens. Bern, 1952. S. 764—767. (A. Francke AG, Verlag)

Сказки братьев Гримм